

Корган — село, Толебійський район, Туркестанська область

Див. також 
 Талдикорган

Корган — місто, іл Орду